Коро́вкін — російське прізвище.
 Коровкін Вадим Андрійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коровкін Микита Сергійович (1983) — російський хокеїст.
 Коровкін Микола Арсенійович (1816–1876) — автор водевілів.
 Коровкін Олег Олексійович (1954) — ботанік.
 Коровкін Федір Петрович (1903–1981) — історик-педагог.

Російські прізвища